Castle Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Castle Rock Township (Minnesota)
 Castle Rock Township (North Dakota)